Österreichischer Alpenverein, club alpí d'Àustria
 Original Animated Video, creació d'anime llençada directament per a la venda en vídeo